Жак Лекапитен (; 1765—1815) — французский военный деятель, бригадный генерал (1814 год), барон (1815 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Был седьмым ребёнком Жака Лекапитена и Мишлен Пулен. Его отец был ремесленником. В десять лет стал алтарником у местного приходского священника, который обучил Жака французскому языку, истории и зачаткам латыни.

31 мая 1784 года начал службу солдатом в Нёйстрийском пехотном полку. В 1788 году стал капралом. 14 октября 1790 года покинул полк. 28 декабря 1790 года вступил в 14-й батальон лёгкой пехоты, который он оставил 6 февраля 1792 года, чтобы перейти в пехоту Конституционной гвардии короля.

22 октября 1793 года отличился у Лайбаха, где будучи отрезанным от своей дивизии с отрядом в 300 человек, сражался в течение трёх дней с численно превосходящим противником, и сумел присоединиться к основной армии, где получил поздравления от генерала Гоша.

21 декабря 1800 года отличился при захвате четырёх вражеских орудий у Боргетто. 19 января 1801 года был ранен в горло у Ровередо.

11 июля 1806 года перешёл на службу Неаполитанского королевства, и возглавил гренадер королевской гвардии. 21 декабря 1806 года был ранен пулей в правую ногу у Амантеи в Калабрии. В 1808 году вместе с Жозефом Бонапартом отправился в Испанию. В 1810 году произведён в бригадные генералы и стал адъютантом короля Жозефа. Ранен саблей в правое бедро 3 января 1811 года у Аньовер-де-Тахо, и шрапнелью 21 июня 1813 года в битве при Витории. Покинул Мадрид 7 февраля 1814 года, через несколько месяцев после ухода Жозефа. Вернувшись во Францию, возглавил бригаду в 8-й пехотной дивизии Молодой гвардии. Сражался при Краоне. 14 марта получил под своё начало 1-ю бригаду 1-й пехотной дивизии Молодой гвардии.

31 марта 1815 года, во время «Ста дней», назначен командиром 1-й бригады 13-й пехотной дивизии 4-го армейского корпуса. Убит выстрелом в упор битве при Линьи 16 июня 1815 года. Его тело так и не было найдено. Вероятно, он был лишён своего мундира и похоронен со своими солдатами в братской могиле, местонахождение которой до сих пор неизвестно.

Титулы 
  Барон Лекапитен и Империи (; декрет от 17 марта 1814 года, патент подтверждён 17 апреля 1815 года).

Воинские звания 
 Младший лейтенант (3 сентября 1792 года);
 Лейтенант (13 сентября 1792 года);
 Капитан (1 февраля 1793 года);
 Командир батальона (11 мая 1800 года);
 Полковник Неаполитанской службы (11 июля 1806 года);
 Бригадный генерал Испанской службы (1810 год);
 Полковник (23 января 1814 года);
 Бригадный генерал (17 февраля 1814 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (24 сентября 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (29 июля 1814 года)

 Почётная сабля (13 сентября 1802 года)

Примечания

Литература 
 «Lecapitaine (Jacques, baron)», dans A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, t. V, 1847, 607 p.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore
 Информация на сайте napoleon-monuments.eu

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Награждённые почётным оружием «Armes d’honneur»
Участники сражения при Фершампенуазе
Участники сражения при Париже
Участники сражения при Арси-сюр-Обе
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах